Анне́марі́ Шиммель (, 7 квітня 1922, Ерфурт — 26 січня 2003, Бонн) — німецька релігієзнавиця, арабістка та іраністка, найпримітніша дослідниця ісламського містицизму, перекладачка східної поезії.

Біографія 
З 15 років брала уроки арабської мови. 1939 року вступила до Берлінського університету Фрідріха-Вільгельма (нині — Гумбольдтський університет), який успішно закінчила. З 1946 — професор арабістики та ісламознавства Марбургского університету. 1954 року захистила докторську дисертацію з історії релігій. З 1954 олек — професор історії релігій в університеті Анкари, де пропрацювала п'ять років. В 1967—1992 — у Гарвардському університеті. Викладала також у Тегерані, Лондоні, Единбурзі. Почесний професор Боннського університету.

Наукова і перекладацька діяльність 
Автор понад 100 книг про іслам та перекладів арабської, урду, гінді, перської, турецької поезії (Румі, Халладж, Ікбала та ін) на англійську і німецьку мови.

Визнання 
Лауреат багатьох нагород, зокрема Премії миру німецьких книгарів (1995). Була відзначена пакистанським державним орденом «Сітара-і-імтіяз».
Праці А. Шиммель широко визнані в країнах Сходу.

 Орден Заслуг (Туреччина, 25 жовтня 1996)

Вибрані праці 
 Kalif und Kadi im spätmittelalterlichen Ägypten. дисертація, захищена в Лейпцизькому університеті, Harrassowitz, Leipzig 1943.
 Wiegenlieder. Hüpke & Sohn, Holzminden 1948.
 Studien zum Begriff der mystischen Liebe im Islam. дисертація, захищена в Марбурзькому університеті 1951, опублікована 1954.
 Pakistan — ein Schloß mit 1000 Toren. Orell Füssli, Zürich 1965.
 Mystische Dimensionen des Islam. Die Geschichte des Sufismus (Оригінальний заголовок: Mystical dimensions of Islam). Insel, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-458-33415-7 (перше німецьке видання у видавництві Diederichs, Köln 1985).
 als Übersetzerin und Herausgeberin: Al-Halladsch: «O Leute, rettet mich vor Gott» (von al-Hallādsch|Abū l-Mughīth al-Husain ibn Mansūr al-Hallādsch). Herder, Freiburg im Breisgau / Basel / Wien 1985, ISBN 3-451-08240-3 (перевидання: Herder, Freiburg im Breisgau / Basel / Wien 1995, ISBN 3-451-04454-4).
 Rumi: Ich bin Wind und du bist Feuer. Leben und Werk des großen Mystikers. Köln 1978; Neuauflage: Diederichs, Köln 2003, ISBN 3-89631-424-6.
 Islam in the Indian Subcontinent. Brill, Leiden 1980.
 Und Muhammad ist sein Prophet. Die Verehrung des Propheten in der islamischen Frömmigkeit. Diederichs, Düsseldorf 1981, ISBN 3-424-00692-0.
 Gärten der Erkenntnis — Texte aus der islamischen Mystik, übertragen von Annemarie Schimmel. Diederichs, Düsseldorf 1982, ISBN 3-424-00697-1.
 als Herausgeberin: Die orientalische Katze. Diederichs, Köln 1983. (3. Auflage. Herder, Freiburg im Breisgau / Basel / Wien 1996, ISBN 3-451-04033-6 (= Herder-Spektrum. Band 4033))
 als Herausgeberin: Einleitung und Anmerkungen zu: Der Koran. (= Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 4206). (Originaltitel: Qurʾān. aus dem Arabischen übertragen von Max Henning). Reclam, Stuttgart 1990, ISBN 3-15-004206-2.
 Die Religion des Islam: eine Einführung . (= Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 18659 Reclam-Sachbuch). 11. Auflage. Reclam, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-018659-6 (Erstausgabe als Der Islam, 1990),.
 Berge, Wüsten, Heiligtümer. Meine Reisen in Pakistan und Indien. dtv, München 1994, ISBN 3-423-30639-4.
 Mystische Dimensionen des Islam. Die Geschichte des Sufismus. Insel, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-458-33415-7.
 Die Träume des Kalifen. Träume und ihre Deutung in der islamischen Kultur. Beck, München 1998, ISBN 3-406-44056-8.
 Gesang und Ekstase. Sufi-Texte des indischen Islam. Kösel, München 1999, ISBN 3-466-20448-8.
 Im Reich der Großmoguln. Geschichte, Kunst, Kultur. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46486-6.
 Kleine Paradiese. Blumen und Gärten im Islam. Herder, Freiburg im Breisgau u.a. 2001, ISBN 3-451-05192-3.
 Morgenland und Abendland. Mein west-östliches Leben. автобіографія. Beck, München 2002, ISBN 3-406-49564-8.
 Das islamische Jahr. Zeiten und Feste. (= Beck'sche Reihe). 3. Auflage. Beck, München 2011 (перше видання 2001), ISBN 978-3-406-61130-8.
 Allah, Koran und Ramadan: Alltag und Tradition im Islam. Patmos, Ostfildern 2012, ISBN 978-3-8436-0167-2.

Примітки

Література 
 Annemarie Schimmel Festschrift/ Eva Maria Subtelny, ed. Cambridge: Dep. of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard Univ., 1994
 Gott ist sehr schön Er liebt die Schönheit: Festschrift für Annemarie Schimmel zum 7. April 1992/ Alma Giese, Christoph J. Bürgel, Hrsg. Bern; New York: Peter Lang, 1994

Посилання 
 Некролог (нім.) 
 На сайті Гарвардського університету
 Розгадуючи знаки Бога: Феноменологічне дослідження ісламу, лекції 1991—1992 (англ.)

Науковці Марбурзького університету
Німецькі сходознавці
Ісламознавці
Арабісти
Німецькі перекладачі
Німецькі релігієзнавці
Перекладачі з арабської